Urszulin (gemeente)
 Urszulin (powiat Włodawski)
 Urszulin (powiat Lubelski)
 Urszulin (powiat Rycki)
 Urszulin (Łódź)
 Urszulin (powiat Grodziski)